

Nom de famille 

 Adèle Charvet (1993-), mezzo-soprano française
 Benoît Charvet (1828-1897), maire de Saint-Étienne ;
 Camille Charvet-Kahn (1883-1943), résistante française ;
 Charles Charvet de Blenod (1760 - 1813), noble français, avocat, préfet ;
 David Charvet (1972-), acteur français ;
 Denis Charvet (1962-), joueur de rugby français ;
 Jean-Gabriel Charvet (1750-1829), peintre et dessinateur français ;
 Jean-Loup Charvet, (1961-1998), contre-ténor et un historien de l'art ;
 Joseph Charvet (1909-1994), homme politique français ;
 Joseph-Christophe Charvet, connu comme Christofle Charvet (1806–1870), chemisier, créateur de la maison Charvet ;
 Laurent Charvet (1973-), footballeur français ;
 Léon Charvet (1830-1916), architecte français ;
 Louis Charvet (1901-1987), ingénieur et chef d'entreprise français ;
 Madeleine Attal-Charvet (1921-2023), actrice et metteuse en scène française ;
 Pascal Charvet (1947-), helléniste français ;
 Pierre Charvet (1968-), compositeur français ;
 Régine Charvet Pello (1957-), architecte d'intérieur et designer française ;
 Sophie-Tith Charvet (1996-), chanteuse française ;

Autres 
Le nom Charvet peut aussi désigner :
 le mont Charvet, un sommet de France dans la chaîne des Aravis ;
 le mont Charvet, un sommet sur la frontière entre la France et l'Italie dans les Alpes grées ;
 Charvet, un chemisier situé place Vendôme à Paris.

Voir aussi